L'expression Union latine est utilisée pour deux organisations transnationales mais aussi pour regrouper des intérêts culturels ou autres liés à la notion de latinité.

Organisations transnationales 
 L'Union latine de 1865 est une organisation monétaire créée lors de la convention de Paris, le . C'était une tentative d’harmonisation des poids et titres des monnaies nationales pour sauver le régime bimétalliste de Germinal et rétablir l’intercirculation des monnaies d’argent entre les pays signataires.
 L'Union latine de 1954 est une organisation intergouvernementale créée par la convention de Madrid pour mettre en valeur et diffuser l’héritage culturel et les identités des peuples de langues romanes.

Autres organisations
 L'Union latine de Frédéric Mistral qui au nom du félibrige militait pour une confédération des pays et des régions de langue latine dans les années 1880/1890.
 L'Union latine du docteur Molle est une organisation antijudaïque créée en Algérie vers 1925.
 La Ligue d'Union latine créée par Raoul Follereau en 1927.

Prix
 Prix international Union latine des littératures romanes
 Prix de l'Union latine des Rencontres Cinémas d'Amérique latine de Toulouse

Sociétés
Union latine d'Éditions
Union latine cinématographique (Paris)

Voir aussi 
 Bloc latin
 Europe latine
 Langues romanes
 Med 7